Френклинвил има више значења:
 Френклинвил (Њујорк)
 Френклинвил (Северна Каролина)